Belvedere Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belvedere Park (Florida), im Hillsborough County
 Belvedere Park (Georgia), im DeKalb County

Siehe auch:
 Landschaftspark Belvedere, Park in Köln